Geracesi – abitanti di Gerace
Geracesi – abitanti di Geraci Siculo